Biomphalaria är ett släkte av snäckor. Biomphalaria ingår i familjen posthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Posthornssnäckor
Biomphalaria